Чон Чєсон  (, 25 серпня 1982 — 9 березня 2018) — корейський бадмінтоніст, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com

південнокорейські бадмінтоністи

Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012
Бадмінтоністи на літніх Олімпійських іграх 2008
Бадмінтоністи на літніх Олімпійських іграх 2012
Бронзові призери Азійських ігор
Срібні призери Азійських ігор
Південнокорейські бронзові олімпійські медалісти